Чинандега:

 Чинандега — город в Никарагуа.
 Чинандега — департамент в Никарагуа.